Demetri I el Fals (1581-1606), tsar de Rússia (1605-1606)
 Demetri I de Bactriana (~222 - 170 aC), rei de Bactriana
 Demetri I de Constantinoble (Constantinoble, 1914 - Istanbul, 1991), patriarca de Constantinoble (1972-1991)
 Demetri I de Geòrgia, rei de Geòrgia (1125-1155 i 1156), venerat com a sant a l'església ortodoxa
 Demetri I d'Imerètia erishtavi d'Imerètia des del 1401
 Demetri I de Macedònia (337-283 aC), rei de Macedònia
 Demetri I de Moscou (Moscou, 1350-1389), sobirà del principat de Moscòvia (1359-89) i Vladimir (1363-1389)
 Demetri I Sòter, rei selèucida (175 -174 aC i 162 - 150 aC)